Тихменевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Тихменевское сельское поселение — входит в Кузнецкий район Пензенской области
 Тихменевское сельское поселение — входит в Рыбинский район Ярославской области